Бе́льский — русская фамилия, и топоним.

Персоналии

А 
 
 
 
 Бельский, Артемий Ананьевич (? — после 1817) — русский военачальник, генерал-майор.

Б 
 Бельский, Богдан Яковлевич (ум. 1611) — видный деятель опричнины, участник Ливонской войны.
 Бельский, Борис Феликсович (род. 1960) — советский и российский художник, академик Российской академии художеств (2007).

В 
 Бельский, Вацлав (1818—1878) — доктор юридических наук; с 1863 г. был президентом города Праги.
Бельский, Виталий Константинович (род. 1943) — российский учёный, кристаллохимик
 Бельский, Владимир Иванович (1866—1946) — русский либреттист. Сотрудничал с Н. А. Римским-Корсаковым.
 Бельский, Виктор Михайлович (1955—2021) — советский легкоатлет, двукратный чемпион СССР.
 Бельский, Вячеслав Иванович (род. 1954) — украинский политик.

Г 
 Бельский, Григорий Васильевич (1929—1998) — советский агроном, Герой Социалистического Труда (1971).
 Бельский, Дмитрий Фёдорович (1499—1551) — русский князь, боярин.
 Бельский, Зеэв (род. 1949) — израильский политик, депутат Кнессета.

И 
 
 Бельский, Игорь Дмитриевич (1925—1999) — художественный руководитель Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.
 Бельский, Йоахим (около 1540—1599) — польский поэт, историограф и дипломат, королевский секретарь.
 Бельский, Иосиф Александрович (1903—1966) — Герой Советского Союза.

К

Л 
 Бельский, Лев Николаевич (1889—1941) — деятель советских спецслужб, комиссар государственной безопасности 2-го ранга.
 Бельский, Леонид Петрович (1855—1916) — русский поэт, переводчик и литературовед, педагог.

М 
 Бельский, Максим Натанович (1898—1937) — деятель советских спецслужб.
 Бельский, Мартин (ок. 1495—1575) — польский писатель, поэт и историограф.

П 
 Бельский, Пётр Ильич (1922—1993) — полный кавалер ордена Славы.

С 
 Бельский, Самуил — польский военный и хроникер Смутного времени в России XVII века.
 
 Бельский, Станислав Викторович (род. 1976) — российский учёный-историк, археолог.

Т 
 Бельский, Тихон Владимирович (1913—2000) — советский военачальник, генерал-майор.
 Бельский, Тувья Давидович (1906—1986) — командир еврейского партизанского отряда в Беларуси, 1942—1944.

Ф—Я 
 Бельский, Феликс Иннокентьевич (1929—2009) — советский и российский художник-график, член-корреспондент Российской академии художеств (2007).
 Бельский, Фёдор Иванович — князь, боярин, отец Семёна и Ивана.
 Бельский, Эдуард Антонович (род. 1931) — советский и украинский архитектор.
 Бельский, Эйбрам (1907—1988) — американский скульптор.
 Бельский, Юрий Александрович (1923—1994) — советский судья по хоккею с мячом, журналист, спортивный функционер.
 Бельский, Юрий Иванович (род. 1928) — советский дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посла.
 Бельский (Бельский-Биленкин), Яков Моисеевич (1897—1937) — советский писатель, журналист, художник-карикатурист, деятель советских спецслужб.

Двойная фамилия 
 Богданов-Бельский, Николай Петрович (1868—1945) — русский художник-передвижник, академик живописи.
 Малюта Скуратов (ум. 1573) — Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.
 
 Юдин-Бельский, Михаил Андреевич (1884—1963) — деятель Русского зарубежья, священник.

Псевдонимы 
 Бельский Михаил — псевдоним русского советского поэта Михаила Маркеловича Скуратова.
 С. Бельский — псевдоним русского писателя и журналиста Симона Фёдоровича Савченко.



Топонимы 
 Бельский район — административная единица на юге Тверской области России.
 Бельский сельсовет — муниципальное образование в Гафурийском районе Башкортостана.
 Бельский сельский совет — входит в состав Котелевского района Полтавской области Украины.
 Бельский острог
 Бельский замок в Болгарии

Населённые пункты 
 Бельский — деревня в Белорецком районе Башкортостана
 Бельский — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Бельский — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Бельский — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Бельский — посёлок в Талицком городском округе Свердловской области.
 Бельский — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.

См. также 
 Бельск

Примечания